Dieta – regime di alimentazione
 Dieta – assemblea nobiliare
 Dieta – assemblea deliberativa formale
 Dieta imperiale (Reichstag)